Miejscowości w Polsce
 Bralin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, siedziba gm. Bralin
 Bralin – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gm. Bralin
 Bralin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gm. Kalisz Pomorski